Харнетт () — англоязычное имя собственное, которое часто встречается в виде фамилий и топонимов:

 Хартнетт, Джош (род. 1978) — американский актер
 Харнетт, Уильям
 Харнетт — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США